Tenisowy turniej WTA Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2010 odbył się w dniach 13 lutego – 19 lutego w amerykańskim Memphis na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Drabinka debla
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011